Polizeirevier steht für:
Polizeirevier, eine Polizeidienststelle 

Polizeirevier ist Namensbestandteil von Filmen:
 Polizeirevier Hill Street (US)
 Polizeirevier 21, (US)
 Polizeirevier Davidswache, (D)
 Das verrückte Polizeirevier